Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

421e régiment d'artillerie
421e régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires